Dit is de wereldranglijst van juli 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 30 juli 2003.

Mannen 07